Дни поминовения усопших:

 в Русской православной церкви:
 Родительские субботы:
 Вселенская мясопустная родительская суббота
 Суббота 2-й седмицы Великого поста
 Суббота 3-й седмицы Великого поста
 Суббота 4-й седмицы Великого поста
 Троицкая суббота
 Димитриевская суббота
 Радоница
 День поминовения усопших воинов
 Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову)

 в католической церкви:
 День всех усопших верных